L'équipe cycliste Meridiana Kamen est une équipe cycliste croate participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Europe Tour. Elle est en partie issue de la scission de l'équipe Meridiana-Kalev Chocolate à la fin de la saison 2009.

Histoire de l'équipe 

En 2012, l'équipe est suspendue par l'UCI du  à la mi-août.

Principales victoires

Courses par étapes 
 Tour de Slovaquie : Enrico Rossi (2012)
 Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon : Davide Rebellin (2012)
 Semaine cycliste lombarde : Patrik Sinkewitz (2013)

Championnats nationaux 
  Championnats de Croatie sur route : 2
 Course en ligne : 2015 (Emanuel Kišerlovski)
 Contre-la-montre espoirs : 2015 (Bruno Maltar)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Meridiana Kamen Team en 2022

Saison précédentes 

Effectif

|-
| Marin Andelini || 25.02.1991 ||  || Junior
|-
| Daniel Bajlo || 21.03.1990 ||  || Amateur
|-
| Salvatore Commesso || 28.03.1975 ||  || Meridiana-Kalev Chocolate Team
|-
| Nicola D'Andrea || 02.11.1983 ||  || Meridiana-Kalev Chocolate Team
|-
| Mariano Giallorenzo || 07.08.1982 ||  || Meridiana-Kalev Chocolate Team
|-
| Mauro Hrastnik || 19.02.1991 ||  || Junior
|-
| Marko Ivancic || 24.12.1989 ||  || Amateur
|-
| Boris Legovic || 07.08.1991 ||  || Junior
|-
| Oļegs Meļehs || 24.03.1982 ||  || Meridiana-Kalev Chocolate Team
|-
| Aurélien Passeron || 19.01.1984 ||  || Tusnad Cycling Team
|-
| Bruno Radotić || 28.06.1983 ||  || Amateur
|-
| Juraj Ugrinic || 12.10.1990 ||  || Amateur
|-
| Stefano Usai || 26.10.1982 ||  || Amateur

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

|-
|Marko Barbir || 04.08.1992 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Jasmin Becirovic ||01.10.1992 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Maurizio Biondo || 15.05.1981 ||  || Retour de suspension
|-
|Blaz Bonca || 06.07.1989 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Roberto Cesaro || 04.12.1986 ||  || Miche-Guerciotti
|-
|Alberto Di Lorenzo || 22.04.1982 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Mariano Giallorenzo || 07.08.1982 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Luka Grubić || 09.08.1989 ||  || Brisot Gaiaplast Bibanese
|-
|Alen Ivancec || 04.06.1991 ||  || 
|-
|Marko Ivancic || 24.12.1989 ||  || Meridiana Kamen
|-
|David John McLean || 27.04.1984 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Pavel Potočki || 25.12.1993 ||  || 
|-
|Bruno Radotić || 28.06.1983 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Davide Rebellin || 09.08.1971 ||  || Miche-Guerciotti
|-
|Enrico Rossi || 05.05.1982 ||  || Retour de suspension
|-
|Patrik Sinkewitz || 20.10.1980 ||  || Farnese Vini-Neri Sottoli
|-
|Endi Širol || 20.06.1992 ||  || Loborika Favorit
|-
|Luka Sprajc || 12.07.1991 ||  || 

Victoires
Route

|-
|17/05/2012 ||  du Tour de Grèce ||  || 07 2.2 ||  Enrico Rossi
|-
|19/05/2012 ||  du Tour de Grèce ||  || 07 2.2 ||  Roberto Cesaro
|-
|20/05/2012 ||  du Tour de Grèce ||  || 07 2.2 ||  Enrico Rossi
|-
|05/06/2012 ||  du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Enrico Rossi
|-
|06/06/2012 ||  du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Davide Rebellin
|-
|08/06/2012 ||  du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Enrico Rossi
|-
|09/06/2012 || Classement général du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Enrico Rossi
|-
|13/06/2012 ||  du Tour de Serbie ||  || 07 2.2 ||  Enrico Rossi
|-
|03/09/2012 || a étape du Tour de Padanie ||  || 05 2.1 ||  Enrico Rossi
|-
|23/09/2012 ||  du Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon ||  || 07 2.2 ||  Davide Rebellin
|-
|23/09/2012 || Classement général du Tour du Gévaudan Languedoc-Roussillon ||  || 07 2.2 ||  Davide Rebellin
|}

Cyclo-cross

|-
|08/01/2012 || Championnat de Croatie de cyclo-cross ||  || 04 CN ||  Jasmin Becirovic
|}

Effectif

|-
|Massimo Demarin || 25.08.1979 ||  || Loborika Favorit
|-
|Alberto Di Lorenzo || 22.04.1982 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Luka Grubić || 09.08.1989 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Marko Herceg || 30.04.1994 ||  || 
|-
|Alen Ivancec || 04.06.1991 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Marko Ivancic || 24.12.1989 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Emanuel Kišerlovski || 03.08.1984 ||  || 
|-
|Pavel Potočki || 25.12.1993 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Enrico Rossi || 05.05.1982 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Patrik Sinkewitz || 20.10.1980 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Endi Širol || 20.06.1992 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Luka Sprajc || 12.07.1991 ||  || Meridiana Kamen
|-
|Antonio Testa || 05.05.1984 ||  || Nippo

Victoires

|-
|16/03/2013 ||  de l'Istrian Spring Trophy ||  || 07 2.2 ||  Patrik Sinkewitz
|-
|05/09/2013 ||  de la Semaine cycliste lombarde ||  || 05 2.1 ||  Patrik Sinkewitz
|-
|06/09/2013 ||  de la Semaine cycliste lombarde ||  || 05 2.1 ||  Patrik Sinkewitz
|-
|07/09/2013 || Classement général de la Semaine cycliste lombarde ||  || 05 2.1 ||  Patrik Sinkewitz
|}

Effectif

|-
|Massimo Demarin ||  ||  || Meridiana Kamen
|-
|Giuseppe Famoso ||  ||  || 
|-
|Mateo Franković ||  ||  || 
|-
|Blaž Furdi ||  ||  || 
|-
|Mariano Giallorenzo ||  ||  || 
|-
|Luka Grubić ||  ||  || Meridiana Kamen
|-
|Marko Ivancic ||  ||  || Meridiana Kamen
|-
|Robert Jenko ||  ||  || 
|-
|Emanuel Kišerlovski ||  ||  || Meridiana Kamen
|-
|Peter Kozlovic ||  ||  || 
|-
|Davide Mucelli ||  ||  || Ceramica Flaminia-Fondriest
|-
|Igor Rudan  ||  ||  || 
|-
|Antonio Santoro ||  ||  || Ceramica Flaminia-Fondriest
|-
|Patrik Sinkewitz ||  ||  || Meridiana Kamen
|-
|Endi Širol ||  ||  || Meridiana Kamen

Victoires

Effectif

Victoires

|-
|27/06/2015 || Championnat de Croatie du contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Bruno Maltar
|-
|28/06/2015 || Championnat de Croatie sur route ||  || 09 CN ||  Emanuel Kišerlovski
|}

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Équipe cycliste en Croatie
Équipe cycliste continentale